MWD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Mianwali Airport / Air Base, Mianwali, Pakistan